Bandungrejo (Bantur)
 Bandungrejo (Bayan)
 Bandungrejo (Karanganyar)
 Bandungrejo (Mranggen)
 Bandungrejo (Ngablak)
 Bandungrejo (Plumpang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing